Mananara (geslacht), een geslacht uit de familie veldsprinkhanen
 Mananara (rivier), een rivier in Madagaskar
 Mananara Nord (district), een district van Madagaskar
 Mananara Nord (stad), de hoofdplaats van dit district